En Pologne, Tarnawa peut désigner :

 Tarnawa, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Tarnawa, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Tarnawa, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
Dans le monde des courses hippiques, Tarnawa est une pouliche lauréate du Prix de l'Opéra et du Prix Vermeille en 2020.

Homonymie de toponyme